Гвајабас има више значења:

 Гвајабас (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Гвајабас (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвајабас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику